Morin o Morín es un apellido, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Arthur Morin (1795-1880), también conocido como Arthur Jules Morin, militar y físico francés, autor de varios trabajos de mecánica experimental, e inventor de un aparato de estudio de la caída de los cuerpos.
 Bernarda Morin (1832-1929), Madre superiora y fundadora de la Congregación de las Hermanas de la ProvidenciaDesam en Chile.
 Edgar Morin (1921-), también conocido como Edgar Nahum, político, filósofo y sociólogo francés de origen sefardí.
 Hervé Morin (1961-), político francés, líder del partido Nuevo Centro (de centro-derecha) y exministro de Defensa de Francia.
 Manuel Gómez Morin (1897-1972), político mexicano que fundó el Partido Acción Nacional y fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
 Nancy Ruth Morin (1948-), botánica estadounidense, profesora de botánica, y curadora de plantas vasculares (abreviatura en botánica: Morin).
 Polo Morín (1990-), actor y modelo mexicano.